Veronica bzw. Verónica steht für:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Veronika
 Veronica, eine Pflanzengattung aus der Familie der Wegerichgewächse, siehe Ehrenpreis
 Verónica (Buenos Aires), Stadt in Argentinien
 Veronica (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (1997–2000)
 Veronica (Storm), Novelle von Theodor Storm (1861)
 Verónica – Spiel mit dem Teufel, spanischer Horrorfilm (2017)
 Veronica (Fernsehsender), niederländischer Fernsehsender
 Radio Veronica, niederländischer Radiosender

Verónica ist der Künstlername folgender Personen:

 Mayra Verónica (Mayra Verónica Aruca Rodríguez; * 1980), kubanisches Model und Popsängerin
 Virginia Verónica (Verónica Virginia Flores; * 1970), argentinische Tangosängerin

Veronica steht als Abkürzung für:
 Very Easy Rodent-Oriented Netwide Index to Computerized Archives, ein menüorientierter Suchdienst für Gopher

Siehe auch:
 The Veronicas, australisches Sänger- und Songwriter-Duo
 Veronika (Begriffsklärung)

Abkürzung